2H steht für:
 Unternehmen im süddeutschen Papiergroßhandel (2H GmbH & Co. KG); siehe Igepa
 Amsterdam Airlines, niederländische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 hart; siehe Härtegrad (Bleistift)
 zweistündig (auch 2h abgekürzt)

2H steht für:
 Deuterium, ein Isotop des Wasserstoffes

2H